Наполеоне Феррара (; род. 26 июля 1956, Катания, Италия) — американский учёный итальянского происхождения, член Национальной академии наук США (2006). Профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего. Труды в основном посвящены молекулярной биологии. Получил известность как исследователь фактора роста эндотелия сосудов. На основе его исследований разработаны лекарства бевацизумаб и ранибизумаб.

Награды и отличия 
  (2005)
  Bruce F. Cain Memorial Award (2005)
  (2006)
 General Motors Cancer Research Award (2006)
 ASCO Science of Oncology Award (2007)
 Pezcoller Foundation-AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research (2009)
 Премия Ласкера — Дебейки за клинические медицинские исследования (2010)
  (2011)
 Премия за прорыв в области медицины (2013)
 Международная премия Гайрднера (2014)
 Champalimaud Vision Award (2014)
 Clarivate Citation Laureate по физиологии или медицине (2018)

Примечания 

Биологи США
Генетики США
Члены Национальной академии наук США
Профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего
Доктора медицины
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты международной премии Гайрднера
Clarivate Citation Laureates